Черке́сская автоно́мная о́бласть (), () — административно-территориальная единица в РСФСР, существовавшая в 1928—1957 годах. Административный центр — город Черкесск.

История 
Область была образована 30 апреля 1928 года в составе Северо-Кавказского края из Черкесского национального округа.

10 июля 1931 года Постановлением Президиума ВЦИК был упразднён Баталпашинский район. При этом Баталпашинский, Николаевский, Овечкинский и Сторожевой сельсоветы были переданы Черкесской АО.

С 13 марта 1937 года область в составе Орджоникидзевского края, с 12 января 1943 года — Ставропольского края.

Территория автономной области занимала долины рек Большой Зеленчук, Малый Зеленчук, Кубань и Уруп. Большая северная часть области — равнина с плодородными чернозёмными почвами и умеренно тёплым климатом, южная занята отрогами Большого Кавказа.

12 января 1957 года Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую АО в составе Ставропольского края. Ей были также переданы Зеленчукский, Карачаевский и Усть-Джегутинский районы Ставропольского края.

Административное деление и население 
По состоянию на 17 декабря 1939 года в состав области входили 1 город областного подчинения и 5 районов:

Примечания

Ссылки 
 Цуциев А. А. «Коренизация» в административно-территориальном делении — осуществление и преодоление принципа

Автономные области РСФСР
История Карачаево-Черкесии